Cortland puede referirse a:

Places 

 Cortland (Illinois)
 Cortland (Indiana)
 Cortland (Nebraska)
 Cortland (Nueva York)
 Cortland (Ohio)
 Condado de Cortland (Nueva York)

Otro 
 Universidad Estatal de Nueva York en Cortland